Paranaiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paranaíba (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Paranaíba (kommun), Mato Grosso do Sul, 
 Paranaiba (flygplats i Brasilien), Mato Grosso do Sul, Paranaíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar